De Superettan 2015 was het zestiende seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 3 april en eindigde op 1 november 2015.

Jönköpings Södra IF eindigde als eerste en keerde samen met de nummer twee, Östersunds FK, terug in de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Topscorer werd Fredrik Olsson van kampioen Jönköpings Södra IF met 16 goals. In de 240 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 611 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,55 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie

Sirius FK wint over twee duels en handhaaft zich in de hoogste afdeling.

Degradatie

IK Frej wint met 2–0 over twee duels en handhaaft zich in de Superettan.

Örgryte IS promoveert naar de Superettan, Mjällby AIF degradeert naar Division 1.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2015 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2015 uit in de Superettan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Jönköpings Södra IF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Jönköpings Södra IF, die in het seizoen 2015 onder leiding van trainer-coach Jimmy Thelin de titel opeisten in de Superettan en zodoende rechtstreekse promotie afdwongen naar de Allsvenskan 2016.

Zie ook
Svenska Cupen 2014/15
Svenska Cupen 2015/16
Zweeds voetbalelftal in 2015

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2015